Královská akademie umění může být:
 Royal Academy of Arts – britská umělecká instituce se sídlem v Londýně
 Královská akademie umění (Haag) – nizozemská umělecká akademie v Haagu
 Královská akademie umění (Stuttgart) – umělecká akademie ve Stuttgartu, později Staatliche Akademie der Bildenden Künste

Podobné názvy 
 Carská akademie umění – ruská umělecká akademie v Petrohradě, existující v letech 1757–1918